Le qualificazioni del singolare del BMW Open 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Lorenzo Sonego (qualificato)
  Prajnesh Gunneswaran (ultimo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)
  Peter Gojowczyk (primo turno)

  Miomir Kecmanović (primo turno)
  Andrey Rublev (ultimo turno)
  Thomas Fabbiano (primo turno)
  Denis Istomin (qualificato)

Qualificati 

  Lorenzo Sonego
  Denis Istomin

  Thiago Monteiro
  Yannick Maden

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2019